Charivari bezeichnet:
 Charivari (Schmuckkette), eine Schmuckkette am Trachtenanzug – siehe dort zur Wortherkunft
 Charivari (Heirat), eine Art Polterabend bei Wiederverheiratungen
 eine französische Variante des Kartoffelsalats
 offene Kleiderordnung der Basler Fasnacht
 eine Lärmmusik, siehe Katzenmusik
 gekürzter Titel einer Posse von Johann Nestroy aus dem Jahr 1850; Siehe Karikaturen-Charivari mit Heurathszweck

Zeitschriften:
 Charivari (Satirezeitschrift), deutsche satirische Zeitschrift  (1842–1851)
 Charivari (bayerische Zeitschrift), bayerische Heimat-Zeitschrift (1975–1999)
 Le Charivari, französische satirische Zeitschrift (1832–1937)
 Schweizerisches Charivari, schweizerische satirische Zeitschrift (1851–1853)
 Wiener Katzen-Musik, österreichische satirische Zeitschrift (1848), ab Ausgabe 39 unter dem Titel Wiener Charivari

Siehe auch:
 Radio Charivari
 Schariwari, bayerische Folkrock-Band